Aphelaria är ett släkte av svampar. Aphelaria ingår i familjen Aphelariaceae, ordningen Cantharellales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Aphelaria